Club de Fútbol Pobla de Mafumet  – hiszpański klub piłkarski, grający w Tercera División, mający siedzibę w mieście La Pobla de Mafumet.

Sezony 

 1 sezonów w Segunda División B
 9 sezony w Tercera División

Byli piłkarze 
 Etienne Eto'o
 Nuno Carvalho
 Yanis Youcef
 José Antonio Vélez
 Albert Virgili
 Alfons Serra

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1953